Бендикс RIM-55 Тифон MR (, первоначально обозначалась SAM-N-9) — американский зенитно-ракетный комплекс, класса «корабль — воздух» средней дальности. Разрабатывался с 1958 года американской компанией «Бендикс» по заказу ВМС США как часть боевой системы «Тифон». Целью работ было создание многоканального зенитного комплекса, в состав которого входили РЛС AN/SPG-59 с фазированной антенной решёткой, мейнфреймы, а также пусковые установки для зенитных ракет большой и средней дальности. RIM-50 Typhon MR должен был заменить ЗРК средней дальности RIM-24 Tartar и RIM-2 Terrier.

Разработка Typhon MR так и не вышла из «бумажной» стадии. В конструкции ракеты предполагалось использовать модификацию планера ЗУР RIM-24 Tartar, однако, по имеющимся данным, ни одного экземпляра ЗУР Typhon MR так и не было изготовлено. Максимальная наклонная дальность действия ракеты достигала 46 км при высоте цели 15 км, а минимальная эффективная дальность и высота были 2,7 км и 15 м, соответственно.

В процессе испытаний ЗРК большой дальности RIM-50 Typhon LR выявилось большое количество технических проблем, что в сочетании в очень высокой стоимостью системы привело к закрытию программы в декабре 1963 года. Вместо этого американский флот предпочёл развивать ЗУР семейства «Стандарт».

Тактико-технические характеристики 
 Масса: 770 кг
 Длина: 4,72 м
 Диаметр ракеты: 0,34 м
 Размах крыла: 0,61 м
 Скорость полёта: 4 М
 Максимальная дальность: 75 км
 Досягаемость по высоте: 27,4 км
 Боевая часть: осколочно-фугасная, 68 кг

Ссылки 
 Bendix SAM-N-8/RIM-55 Typhon MR  Directory of U.S. Military Rockets and Missiles
 ЗРК RIM-50/55 «TYPHOON» —Вестник ПВО

Литература 
 

Зенитные ракетные комплексы США
Зенитные ракетные комплексы морского базирования
Военная продукция Bendix